Funke:
 Cornelia Funke (* 1958, Dorsten), uma escritor a alemã

 5712 Funke (asteróide 5712), um asteróide da cintura principal

Ver também 
 Funcke
 Funk
 Funck

Sobrenomes da língua alemã